Brooklands (circuit), een voormalig racecircuit bij de Britse plaats Weybridge
Brooklands (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Bentley Brooklands, de naam van twee automodellen van het merk Bentley

Zie ook
 Brookland (doorverwijspagina)